Одисей може да се отнася за:

 Одисей, митичен цар на остров Итака;
 Одисей, автоматична космическа сонда конструиран е с цел да изследване на непознатите региони в космоса около полюсите на Слънцето;
 Одисей, експериментален роман от ирландския писател Джеймс Джойс.

Други 
 Одисея, втората голяма древногръцка епическа поема;
 Марс Одисей, космически апрат.